Il singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il campione uscente era, dal 2005, Rafael Nadal, che si è riconfermato per l'ottava volta consecutiva battendo in finale Novak Đoković per 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Novak Đoković (finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 David Ferrer (secondo turno)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Janko Tipsarević (terzo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno)

  Gilles Simon (semifinale)
  Feliciano López (primo turno)
  Juan Mónaco (primo turno, ritirato)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Florian Mayer (primo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)

Qualificati  

  Frederico Gil (secondo turno)
  Michail Kukuškin (terzo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)

  Simone Bolelli (primo turno)
  Guillaume Rufin (primo turno)
  Victor Hănescu (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2012
Monte Carlo Masters 2012